Nositelé příjmení Janoš:

 Jaroslav Janoš, český fotbalový trenér
 Jiří Janoš, český orientalista a publicista
 Pavlína Janošová, česká sexuoložka

Související články 
 Jánoš 
 Jánošík